Авіакомпанії Бельгії — авіалінії, що зареєстровані в Бельгії.

Див. також 
 Список аеропортів Бельгії

Примітки